Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (do października 2019 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu) – publiczna uczelnia zawodowa, założona w Nowym Targu w 2001 roku na wniosek samorządu województwa. Ponad 90% młodzieży studiującej w PPUZ pochodzi z terenu Podhala, Spisza i Orawy.

PPUZ w Nowym Targu jest najwyżej położoną uczelnią w Polsce (615 m n.p.m.).

Władze uczelni 
Źródło: 

 Rektor – p.o. dr Bianka Godlewska-Dzioboń
 Prorektor ds. studenckich i kształcenia – dr Bianka Godlewska-Dzioboń
 Prorektor ds. nauki i projektów – dr Krzysztof Waśkowski 
 Kanclerz – mgr inż. Dariusz Jabcoń
 Kwestor – mgr Małgorzata Maciaś
 Dyrektor Instytutu Medycznego – dr hab. Zbigniew Doniec, prof. uczelni
 Dyrektor Instytutu Zdrowia – dr Piotr Kurzeja
 Dyrektor Instytutu Technicznego – mgr inż. arch. Agata Bentkowska
 Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego – dr Małgorzata Wesołowska
 Dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych – dr Paweł Zamora

Poczet rektorów
 prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz (od 2001 do 2012);
 dr hab. Iwon Grys (od 2012 do 2016);
 ks. płk (r) dr hab. Stanisław Gulak (od września 2016 roku do marca 2020 roku)
 dr hab. Robert Włodarczyk, profesor PPUZ (od czerwca 2020 do grudnia 2021)

Kierunki kształcenia 
PPUZ oferuje możliwość kształcenia na dziesięciu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) i drugiego (magisterskie) stopnia.
 Architektura I i II stopnia
 Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia
 Dietetyka I stopnia
 Finanse i rachunkowość I stopnia
 Rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia 
 Filologia angielska I i II stopnia
 Fizjoterapia JSM i II stopnia
 Kosmetologia I II stopnia
 Gospodarka przestrzenna I stopnia
 Pielęgniarstwo I i II stopnia
 Praca socjalna I stopnia
 Ratownictwo medyczne I stopnia
 Sport I stopnia
 Turystyka i Rekreacja I i II stopnia

Uczelnia oferuje również studia podyplomowe
 Funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej
 Trener personalny z językiem angielskim
 Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim
 Zarządzanie informacją we współczesnej bibliotece

Uczelniane organizacje studenckie 
 Klub Uczelniany AZS PPUZ
 Uczelniany Klub Sportowy Recreo
 Klub Uczelniany Sportów Zimowych „Kusz”
 Uczelniany Zespół Góralski „Młode Podhale”
 Studenckie Radio Fala Podhala

Koła naukowe 
 Koło Naukowe Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 Koło Naukowe „Internurse”
 Koło Naukowe „Fizjomaster”
 Koło Naukowe „Akson”
 Koło Naukowe „Kalliope”
 Koło Naukowe „Ratownik”
 Koło Naukowe „Kosmetoscience”
 Koło Naukowe „Ad Quadratum”
 Koło Naukowe „Modulor”
 Koło Naukowe Ekonomii i Rachunkowości „Skner”
 Studenckie Koło Naukowe Języka Angielskiego
 Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki
 Działalność w Studenckim Radio Fala Podhala
 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Projekty Unijne 
 Projekt „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPUZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów”
 Projekt „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPUZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”
 Projekt „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”
 Projekt „Podhalańska Biblioteka Cyfrowa (PBC)”

Afera plagiatowa 
Ksiądz rektor Stanisław Gulak został odwołany ze stanowiska 17 marca 2020 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Księdzu rektorowi postawiono zarzut plagiatu. Rzecznik dyscyplinarny doszukał się aż 74 zapożyczonych fragmentów z 8 innych publikacji w pracy habilitacyjnej duchownego. Ksiądz rektor Stanisław Gulak zapewnia jednak o swojej niewinności, a Rada PPUZ w Nowym Targu wydała opinię o rzetelności jego dorobku naukowego. Obecnie sprawę plagiatu wyjaśnia prokuratura, a w PPUZ w Nowym Targu zarządzono kontrolę.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Publiczne uczelnie zawodowe w Polsce
Uczelnie w województwie małopolskim
Nowy Targ